MKO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Davis Field, Muskogee (Oklahoma), Stati Uniti